Шелтон има више значења:
 Шелтон (Вашингтон)
 Шелтон (Конектикат)
 Шелтон (Небраска)